El término XPS puede referirse a:
 Poliestireno extruido, un aislante térmico; 
 Espectroscopia de fotoelectrones emitidos por rayos X; o
 Open XML Paper Specification, formato para documentos electrónicos creado por Microsoft.